

Musica 
 Bridges – album di Gil Scott-Heron del 1977
 Bridges – EP degli Warning del 2010
 Bridges – singolo dei Broods del 2014
 Bridges – album di Joe del 2014
 Bridges – album dei Cavo del 2016
 Bridges – album di Josh Groban del 2018
 Bridges – album di Calum Scott del 2022
 Bridges – singolo di Alika Milova del 2022

Persone 
 Alan Bridges – regista britannico
 Alice Bridges – nuotatrice statunitense
 Alicia Bridges – cantante statunitense
 Angelica Bridges – attrice e modella statunitense
 Barry Bridges – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Beau Bridges – attore e regista statunitense
 Bill Bridges – cestista statunitense
 Calvin Bridges – biologo statunitense
 Charles Bridges – pittore britannico
 Chloe Bridges – attrice statunitense
 Demetrius Bridges – attore statunitense
 Edward Bridges, I barone Bridges – politico britannico
 George Bridges – nobile e politico britannico
 James Bridges – regista statunitense
 Jeff Bridges – attore e produttore cinematografico statunitense
 Jordan Bridges – attore statunitense
 Krista Bridges – attrice canadese
 Leon Bridges – cantante statunitense
 Lloyd Bridges – attore statunitense
 Lucas Bridges – esploratore e scrittore anglo-argentino
 Michael Bridges – calciatore britannico
 Mikal Bridges – cestista statunitense
 Miles Bridges – cestista statunitense
 Robert Bridges – poeta britannico
 Roy Dubard Bridges – astronauta statunitense
 Ruby Bridges – attivista statunitense
 Thomas Bridges – missionario britannico
 Todd Bridges – attore statunitense

Altro 
 4029 Bridges – asteroide
 Nash Bridges – serie televisiva statunitense